Амстердамська школа () — це стиль архітектури, що виник з 1910 року до приблизно 1930 року в Нідерландах. Рух Амстердамської школи є частиною міжнародної експресіоністської архітектури, іноді пов'язаної з німецьким цегляним експресіонізмом.

Будинки Амстердамської школи характеризуються цегляним будівництвом із складною кладкою із заокругленим або органічним зовнішнім виглядом, відносно традиційним оздобленням та інтеграцією складної схеми будівельних елементів всередині та зовні: декоративна кладка, художнє скло, ковані вироби, шпилі або «сходи» вікна (з турніками), а також інтегрована архітектурна скульптура. Метою було створити загальний архітектурний досвід, інтер'єр та екстер'єр.

Різні сучасні рухи в 1920-х роках 
Пройнятий соціалістичними ідеалами, стиль Амстердамської школи часто застосовувався до житлових кварталів робочого класу, місцевих установ та шкіл. Для багатьох нідерландських міст Гендрік Берлаге розробляв нові міські схеми, тоді як архітектори Амстердамської школи відповідали за будівлі. Що стосується архітектурного стилю, Мішель де Клерк мав інше бачення, ніж Берлаге. У журналі «Bouwkundig Weekblad 45/1916» Мішель де Клерк розкритикував недавні будівлі Берлаге в стилі голландського традиціоналізму. У цьому контексті фондову біржу Берлажа 1905 року можна розглядати як вихідну точку традиціоналістської архітектури. З 1920 по 1930 роки в Нідерландах розвивалися різні паралельні рухи:

 Традиціоналізм (Крофолер, частково Берлаге)
 Експресіонізм (де Клерк, Крамер)
 Де Штайль (Рітвельд, Уд, ван Дусбург з маніфестом Де Штейль / 1917 проти «Сучасного бароко» Амстердамської школи)
 Раціоналізм (ван Естерен, ван Тіен, Меркельбах з маніфестом Де-8/1927 проти Амстердамської школи)
 Конструктивізм (Дюйкер, ван дер Влюгт)
 Специфічний цегляний кубізм Дудка та Берлаге.

Експресіоністська архітектура Амстердамської школи була найуспішнішим стилем 1920-х років. Для багатьох зарубіжних архітекторів Амстердам був «Меккою» для прибудови нових міст. Але традиціоналістський рух тривав довше, аж до 1950-х років, завдяки так званій Делфтській школі, представленій Мартінусом Гранпре Мольєром у Дельфтському технологічному університеті. У 1960-х роках раціоналістичний рух був домінуючим. У відомій промові голландського раціоналіста Віллем ван Тієн оголосив Амстердамську школу попереджувальним прикладом для архітекторів (опубліковано у Форумі 9 / 1960-61). Після смерті Піта Крамера в 1961 році жодна архітектурна установа чи музей не зацікавився його роботою експресіонізму. З цієї причини всі його малюнки, креслення та моделі були спалені.

Витоки Амстердамської школи 
Амстердамська школа виникла в офісі архітектора Едуарда Кайперса в Амстердамі. Хоча Кайперс і не був прогресивним архітектором, він дав своїм працівникам багато можливостей для розвитку. Троє лідерів Амстердамської школи Мішель де Клерк, Йохан ван дер Мей та Піт Крамер працювали приблизно на Каперс приблизно до 1910 року. У 1905 році Амстердам був першим містом, яке встановило будівельні норми, і місто найняло згодом Йохана ван дер Мей, на спеціальній посаді «Естетичного радника», щоб внести мистецьку єдність і бачення у своє побудоване середовище.

Ван дер великої комісії Мея, 1912 кооперативно-комерційна Scheepvaarthuis (Shipping House), вважається відправною точкою руху, і три з них співпрацювали в цій будівлі. У цьому місті знаходиться найбільше будівель Амстердамської школи. Рух та його послідовники зіграли важливу роль у загальних планах Берлаге щодо розширення Амстердаму .

Найважливішими архітекторами та художниками-віртуозами Амстердамської школи були Мішель де Клерк та Піт Крамер. Інші члени включені Ян Гратама (який дав йому своє ім'я), Беренд Тобіа Буйінга, PH Endt, H. Th. Wijdeveld, JF Staal, CJ Blaauw та PL Marnette. Журнал руху Амстердамської школи був журналом Wendingen («Обмотки» або «Зміни»), який виходив між 1918 і 1931 роками.

Після смерті Де Клерка в 1923 році стиль втратив своє значення. Магазин «De Bijenkorf» у Гаазі Піта Крамера з 1926 року вважається останнім прикладом «класичного» амстердамського шкільного експресіонізму.

Вплив Амстердамської школи продовжувався в Голландській Ост-Індії, де одним з провідних її прихильників був новаторський індонезійський архітектор Ліем Бван Тьє.

Дизайн інтер'єру 
Стиль Амстердамської школи поширився за межі архітектури, охопивши дизайн інтер'єру, в результаті чого вироблялись предмети, починаючи від меблів та килимів, закінчуючи світильниками та годинниками. Інтерес відродився в 1970-х роках, а також на початку 21 століття.

Примітки

Бібліографія 
 Вім де Віт, Амстердамська школа — голландська архітектура експресіонізму 1915—1930, The MIT Press, Cambridge Mass. 1983
 Марістелла Кашіато, Амстердамська школа, 010 Видавництва, Роттердам 1991
 Джозеф Бух, століття архітектури в Нідерландах, видавництво NAI, Роттердам, 1995
 Мартейн F. Le Coultre, Wendingen 1918—1932, V + K Publishing, Blaricum 2001 [Голландська видання]
 Вендінген, голландський журнал про архітектуру та мистецтво. Основна тема — експресіоністська архітектура: Амстердамська школа (де Клерк, Крамер), Мендельсон, Фінстерлін, Фейнінгер та ін. Редаговано в Амстердамі та Сантпоорті, 1918—1932. Контрдвиг руху Де Штейля в 1917 році.

Посилання 
 Архімон 
 Музей Амстердамської школи, розташований у Хет-Шипі 
 Амстердамська школа (нідерландською мовою)
 Амстердамська школа архітектури  начерки та фотографії
 Екскурсія + фотографії
Споруди Амстердама
Архітектура Нідерландів
Архітектурні стилі